Senlis (Oise)
 Senlis (Pas-de-Calais)